Bosznia-Hercegovina
 Vlaka, falu Ravno községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban

 Horvátország
 Vlaka, sziget az Adriai-tengerben, a Pakleni-szigetek része
 Vlaka, falu Slivno községben, Dubrovnik-Neretva megyében
 Vlaka, falu Vrgorac községben, Split-Dalmácia megyében
Bila Vlaka, falu Stankovci községben, Zára megyében